Joris Gartsman Van der Werve ( Aproximadamente 1615, Frisia, Países Baixos - 1654, Martinica ) foi um destacado chefe militar neerlandes durante o período de invasões holandesas. Seu nome no Brasil, foi Aportuguesado em muitas fontes como sendo George Gartsman ou Jorge Gartsman. Possuía ascendência na antiga Casa nobre Van der Werve A vitória do Rio Grande foi importantíssima para a causa holandesa. Não apenas do ponto de vista moral por ser sua primeira grande vitória, quanto do ponto de vista estratégico por deixar a Paraíba isolada e pelo importante abastecimento de carne que a capitania proporcionou. Infelizmente a guerra lhe causou grande destruição. Grande parte dos seus habitantes deixaram a região, deixando a cidade de Natal em Ruínas. Além disso, dos dois únicos engenhos da região, o de Cunhaú foi abandonado por seu proprietário fiel ao rei ibérico e o de Potengi foi destruído pelos bombardeios na guerra.

O governo da capitania estava nas mãos do capitão Joris Gartsmann que teve a missão de reconstruir o que sobrou dela. Ele possuía uma ligação pessoal com a capitania, pois estava noivo da filha do francês João Loustão de Navarra, que era dono de prósperos portos de pescarias desde o tempo da fundação da cidade de Natal. Ele também comprou o próspero engenho de Cunhaú, que fora confiscado pelos holandeses. Ele desejava mais do que tudo erguer uma nova cidade que receberá o nome de Nova Amsterdã e começar obras que poderiam garantir o futuro da capitania.

O capitão Joris Gartsman estava nas terras do Brasil há muitos anos. Participou da conquista do Rio Grande, ao lado do conselheiro Van Ceulen, do coronel Bijma e do traidor Calabar. Em seguida, recebeu a missão de comandar e defender a fortaleza de Van van Keulen. Essa é uma posição que manteve desde então, por mais de sete anos.

Em outubro de 1637, 126 homens, comandados  por George Gartsman desembarcaram no Mucuripe, dirigindo-se para o forte do Siará em companhia de diversos índios, em plena animosidade com brancos portugueses. 

Foi casado com Beatriz Lostão Casa Maior, filha do francês Jean Losteau e sua esposa Luiza da Mota D'Ornelas.  deste casamento houveram quatro filhos, todos estabelecidos na região do Jaguaribe, Ceará.

- O comissário Teodósio de Gracisman casado com Paula Barbosa, com descendencia. 

- Isabel de Gracisman

- Joana Paula de Alburquerque casada com Jorge Lopes Galvão, com descendência. 

- Gregório de Gracisman 

Por meio de sua trineta Joana de Sá dos Prazeres casada com José Teles da Silva, estabelecidos em Sobral, a descendência dos Gracisman chegou á região do Vale do Acaraú, Ceará. Atualmente centenas de famílias cearenses e norte rio grandenses descendem do mesmo.